Westfälischer Anzeiger bezeichnet:
 eine Tageszeitung in Hamm, siehe Westfälischer Anzeiger
 eine historische Zeitung des Verlegers Arnold Mallinckrodt in Dortmund, siehe Westfälischer Anzeiger (Mallinckrodt)